Het Ithaka Science Center was een wetenschappelijk centrum en museum in de vorm van een stichting met educatieve doeleinden in het Venlose stadsdeel Tegelen in de provincie Limburg, en had haar onderkomen in het raadhuis van de voormalig zelfstandige gemeente.

Identiteit 
Het ISC wilde de inwoners van Noord- en Midden-Limburg, Zuidoost-Brabant en bezoekers uit het Duitse grensgebied kennis laten maken met de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen van de moderne tijd. Hiervoor maakte zij niet alleen gebruik van boeken en driedimensionale beelden, maar ook van multimedia, internet, holografie en zelfs holografische projectie.

Het ISC was onderdeel van een internationale organisatie van kenniscentra over de hele wereld. Door deze internationale samenwerking kon het kenniscentrum informatie aan het publiek tonen die kwam van diverse universiteiten en onderzoekscentra van over de hele wereld. Men kon scholen in de regio voorzien van informatie die voorheen niet of nauwelijks voorhanden was.

Samenwerking 
Hoewel het centrum pas in het najaar van 2009 zijn deuren opende, zijn er al enkele wetenschappers in Venlo geweest die hun kennis hebben gedeeld. Zo heeft direct in het begin de Nobelprijswinnaar voor economie Eric Maskin al een lezing gegeven, en in het voorjaar deed Nobelprijswinnaar in de natuurkunde George Smoot hetzelfde.

Eind 2011 werd bekendgemaakt dat het ISC met drie projecten zou gaan samenwerken met het American Museum of Natural History. Dit museum is bekend geworden door de film Night at the Museum. Deze samenwerking was voor het Amerikaanse museum het eerste in Nederland. De eerste tentoonstelling in deze samenwerking kreeg als titel H2O = Leven. Hiervoor zijn in totaal tien vrachtauto's met materiaal vanuit de Verenigde Staten naar Tegelen gereisd.

De stichting werd gesteund door instanties als de gemeente Venlo, Provincie Limburg, het ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie.

Faillissement 
Op 25 juni 2013 werd het faillissement uitgesproken van Stichting Ithaka Science Center. De Venlose gemeenteraad wilde laten onderzoeken of een doorstart mogelijk was en suggereerde samenwerking met het bedrijfsleven of andere instanties om een doorstart mogelijk te maken.

Zie ook 
 Raadhuis van Tegelen

Ithaka Science Center
Toegepaste wetenschap
Onderzoeksinstituut in Nederland